

Persone 
 Astrid Krag – politica danese
 Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs – politico danese
 Erik Krag – scrittore norvegese
 Jens Otto Krag – politico danese

Altro 
 Krag-Jørgensen – fucile ad otturatore manuale statunitense